Флаг муниципального образования «Вы́боргский район» Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами и являющийся официальным символом муниципального образования.

История 
Первый флаг был утверждён 4 декабря 2003 года как флаг муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» и внесён 28 декабря 2004 года в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1692. До 2006 года, ввиду единой администрации, флаг был символом Выборга и Выборгского района. После муниципальной реформы 2006 года было образовано муниципальное образование «Выборгский район» с входящим в его состав, среди прочих, муниципальным образованием «Выборгское городское поселение».

28 марта 2006 года, решением Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение» № 57, данный флаг стал официальным символом данного муниципального образования.

13 февраля 2007 года, решением Совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» № 104, был утверждён ныне действующий флаг, внесённый в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3089.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, воспроизводящее символику из гербового щита муниципального образования.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Геральдическое описание (блазон) герба гласит: «Поле пересечено на червленью и лазурью. В червлени три короны, одна и две, золотые, с самоцветами разных тинктур по ободу и с пятью видимыми зубцами: тремя большими листовидными и между ними — двумя меньшими, завершёнными серебряными жемчужинами. В лазури — золотая литера „W“».

Обоснование символики

См. также

Примечания 

Флаги с изображением корон